Muma ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Muma (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Martin H. Muma (1916–1989), US-amerikanischer Entomologe, Arachnologe und Höhlenforscher

Siehe auch:
 MuMa-Forum, auch Murnau & Massolle Forum, Filmmuseum in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen